Il singolare del torneo di tennis Nottingham Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilles Elseneer che ha battuto in finale Arvind Parmar 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller (quarti di finale)
 Martin Verkerk (quarti di finale)
 Irakli Labadze (quarti di finale)
 Julian Knowle (primo turno)

 Mario Ančić (secondo turno)
 Christophe Rochus (secondo turno)
 Ota Fukárek (secondo turno)
 Kristof Vliegen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger 2002